Madlener ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Madlener (1869–1956), deutscher Architekt
 Barry Madlener (* 1969), niederländischer Politiker
 Daniel Madlener (* 1964) österreichischer Fußball-Nationalspieler
 David Madlener (* 1992), österreichischer Eishockeytorwart
 Dominikus Madlener (1923–2013), Abt des Benediktinerklosters Plankstetten
 Josef Madlener (1881–1967), deutscher Autor und Maler
 Maria Madlener († 1730), letztes Opfer der Hexenverfolgung in Lindau (Bodensee) 
 Max Madlener (1898–1989), deutscher Chirurg und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Madlenerhaus